Indragiri est, à Sumatra en Indonésie :
 Le nom d'un fleuve,
 Le nom de deux kabupaten : Indragiri Hilir et Indragiri Hulu de la province de Riau,
 Le nom d'un ancien royaume.